Raymond Massey (1896-1983) est un acteur américain.
 Raymond Massey est un producteur canadien.